

Geografia

Bokel – comune della Bassa Sassonia
 Bokel – comune del circondario di Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein
 Bokel – comune del circondario di Pinneberg nello Schleswig-Holstein
 Bokel – frazione della città di Papenburg (Bassa Sassonia)

Altro 
 Claudia Bokel (1973) – schermitrice tedesca